Othmane Benzakour, né le 11 mai 1985 à Rabat, est un producteur de films marocain, connu pour avoir produit le film historique «Al Massira: La Marche Verte ».

En 2015, il est décoré par Sa Majesté le Roi du Maroc, lui accordant le titre d'officier de l'ordre du Wissam Alaouite.

Biographie 
Né d’une mère pharmacienne biologiste et d’un père médecin anesthésiste réanimateur, Othmane est l’ainé d’une famille de trois enfants. Il a grandi dans la ville de Rabat.

En 2004, il obtient un baccalauréat scientifique au Lycée Descartes à Rabat, puis décroche en 2011, un bachelor en administration des affaires à l'International Institute for Higher Education in Morocco (IIHEM).

Depuis sa tendre enfance, il nourrit une passion pour l’art et plus en particulier pour le cinéma.

Carrière 
En 2012, il décide de fonder sa propre société de production, nommée OSTUDIO. Sous sa direction, l’entreprise produit et coproduit plusieurs courts métrages, dont Cleopatra Ya Lalla réalisé par Hicham Hajji, L’Esclave du mal réalisé par Mohsine Nadifi et Les frères réalisé par Youssef Britel.

La même année, Othmane Benzakour évoque auprès du réalisateur Youssef Britel son idée de produire un film sur La Marche Verte, celui-ci lui réplique qu'il avait déjà un scénario de prêt. Peu de temps après, Othmane rencontre le producteur, Mehdi Belhaj, qui lui fait part à son tour de son envie de produire un film patriotique marocain. C’est ainsi que tous les trois ont décidé de joindre leurs compétences et de se lancer dans la production de ce film historique marocain d'envergure, intitulé La Marche Verte.

Après trois années de travail acharné, ils parviennent à lever les fonds nécessaires pour la production de ce long métrage qui a nécessité plus de sept semaines de tournage, dans des studios spécialement construits pour les besoins du film, et plus de 1000 figurants pour certaines scènes. Le film a vu le jour dans les salles de cinéma du Royaume en 2016.

En 2014, Othmane Benzakour se lance dans la production d’un documentaire sur le Maroc intitulé Mohammed VI, La dynamique du Maroc, avec ses Hommes et pour ses Hommes, réalisé par Youssef Britel et qui au travers d’histoires simples et humaines, témoigne d’un Maroc en pleine évolution dans les domaines sociaux, culturels et économiques.

Son expérience dans le monde du cinéma, de la publicité et du digital le pousse en 2019 à se lancer dans la production de Web-Séries. La même année, il produit sa première web-série intitulée VIP, sous la direction de Rabii Chajid. La série a connu un grand succès dès sa sortie. En 2022, il produit une seconde web-série intitulée Lotfi Nhilar, réalisé par Hicham Lasri.

Othmane Benzakour est également producteur exécutif pour le compte des productions étrangères désireuses de tourner au Maroc.

Filmographie

Court Métrage 
2012: Cleopatra ya Lalla réalisé par Hicham Hajji

2012: L’Esclave du mal réalisé par Mouhsine Nadifi

2013: Les Frères réalisé par Youssef Britel

2013: Blad Skyzo réalisé par Youssef Britel

2013: Et Après réalisé par Yassine Marruco

2014: Al Kassam La Marche Verte réalisé par Youssef Britel

2014: Mohammed VI, La Dynamique Du Maroc, avec ses Hommes et pour ses Hommes, Documentaire de Youssef Britel

Long Métrage 
2016: Al Massira : La Marche Verte réalisé par Youssef Britel

Web Série 
2019: VIP - une web série réalisée par Rabii Chajid

2022: Lotfi Nhila - une web série réalisée par Hicham Lasri

Vie privée 
Othmane Benzakour est marié et père d'un enfant.

Décorations 
Titre Officier de l'ordre du Wissam Alaouite — Le 6 novembre 2015, il est décoré officier de l'ordre du Wissam Al Moukafâa Al Wataniya — ordre du Mérite national — par Sa Majesté le roi du Maroc Mohammed VI.

Liens externes 
Othmane Benzakour sur l’Internet Movie Database

Othmane Benzakour sur ElCinema

Notes et références 

Producteur marocain
Naissance à Rabat
Naissance en 1985
Personnalité de Rabat-Salé